

Geografia
 Clarin - miejscowość w Filipinach, w prowincji Misamis Occidental
 Clarin - miejscowość w Filipinach, w prowincji Bohol
 Clarin - rzeka w Irlandii

Ludzie
  Leopoldo García-Alas y Ureña, pseud. Clarín - hiszpański pisarz

Inne
 Clarín - gazeta argentyńska 
 CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) -  konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej
 CLARIN-PL – polskie konsorcjum wchodzące w skład CLARIN